Спиритуализъм може да се отнася за:

 Спиритуализъм (религия) – религия, която се отличава с вяра в задгробния живот, обитаван от душите на мъртвите, които могат да общуват с живите. Прилагателно: спиритуалистичен. Неин частен случай е
 Спиритизъм – вярата във възможността за общуване с душите на мъртвите, както и самите занимания за такова общуване. Прилагателно: спиритически
 Спиритуализъм (философия) – идеалистическо течение във философията, което смята духа за основа на битието